L'expression lac du Poète peut se référer à :

Toponymes

Lac du Poète (rivière Mégiscane), lac traversé par la rivière Mégiscane, dans La Tuque, en Mauricie, au Québec. Coordonnées:  N;  W.
Lac du Poète, lac du territoire non organisé de Lac-Pythonga, dans la MRC La Vallée-de-la-Gatineau, dans la région administrative de l'Outaouais (Québec), au Québec. Coordonnées:  N;  W.
Lac du Poète (rivière Ouasiemsca), lac du territoire non organisé de Rivière-Mistassini, dans la MRC Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées:  N;  W.